Bethel AME Church oder Bethel A.M.E. Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bethel AME Church (Acworth, Georgia), NRHP-ID: 02000453
 Bethel AME Church (Davenport, Iowa), NRHP-ID: 83002401
 Bethel AME Church (Iowa City, Iowa), NRHP-ID: 00000925
 Bethel AME Church (Shelbyville, Kentucky), NRHP-ID: 84001990
 Bethel AME Church (Reno, Nevada), NRHP-ID: 01000587
 Bethel AME Church (Parkersburg, West Virginia), NRHP-ID: 82001767

 Bethel A.M.E. Church (Richmond, Indiana), NRHP-ID: 75000032
 Bethel A.M.E. Church (Reading, Pennsylvania), NRHP-ID: 79002167
 Bethel A.M.E. Church (Columbia, South Carolina), NRHP-ID: 82003899